Název Dvorský rybník má více rybníků:

 Dvorský rybník (Bor) – severozápadně od vsi Nový Dvůr (Bor) v okrese Tachov
 Dvorský rybník (Dolní Bukovsko) – severně od vsi Dolní Bukovsko v okrese České Budějovice
 Dvorský rybník (Hodonín) – západně od města Hodonín v okrese Hodonín
 Dvorský rybník (Kájov) – jižně od Křenovského Dvora v okrese Český Krumlov
 Dvorský rybník (Kamenice) – ve vsi Kamenice v okrese Praha-východ
 Dvorský rybník (Kařez) – severně od vsi Kařez v okrese Rokycany
 Dvorský rybník (Kotovice) – rybník západně od Záluží v okrese Plzeň-jih
 Dvorský rybník (Křečovice) – jihozápadně od vsi Hodětice v okrese Benešov
 Dvorský rybník (Mirošov), zvaný též Lorský rybník – na severovýchodním okraji města Mirošov v okrese Rokycany
 Dvorský rybník (Nové Hrady) – jihovýchodně od vsi Vyšné v okrese České Budějovice
 Dvorský rybník (Přepychy) – ve vsi Přepychy v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Dvorský rybník (Sedlec) – na severozápadním okraji vsi Sedlec v okrese České Budějovice
 Dvorský rybník (Skřipel) – na jižním okraji vsi Skřipel v okrese Beroun
 Dvorský rybník (Strašice) – v severovýchodní části vsi Strašice v okrese Rokycany
 Dvorský rybník (Šitbořice) – západně od vsi Šitbořice v okrese Břeclav
 Dvorský rybník (Žimutice) – jihovýchodně od vsi Sobětice v okrese České Budějovice
 Dvorský rybník (Žinkovy) – na jihovýchodním okraji vsi Žinkovy v okrese Plzeň-jih

Podobné názvy 
 Malý dvorský rybník – jižně od vsi Mšecké Žehrovice v okrese Rakovník